Троице-Тихвинская церковь (Тихвинская церковь) — православный храм начала XVIII века в городе Дмитрове Московской области на Пушкинской улице и улице Минина (бывшей Тихвинской улице). Построена по образцу Никитской церкви во Владимире.

Построена на месте бывшей деревянной Тихвинской церкви XVII века, являющейся приходской для Спасской слободы Дмитрова.

История 
Ранее на данном месте находилась Тихвинская деревянная церковь XVII века, являющаяся центром Спасской слободы Дмитрова. Спасская слобода начиналась от Егорьевских ворот Дмитровского кремля, заканчиваясь у Тихвинской церкви. Спасская улица, по которой была проложена первая линия водопровода была переименована в Водопроводную, а затем в Пушкинскую.

В 1794—1801 годах на средства Г. И. Лошкина и А. С. Фуфаева была построена новая кирпичная церковь.

Смена главного придела церкви, вероятно, было связано с закрытым в XVII веке Троицким монастырём, располагающимся недалеко на реке Березовец, и перенесением Троицкого придела в Тихвинскую церковь. Сейчас (2019 г.) на предположительном месте бывшего монастыря строится церковь Святой Магдалины. Также Троицкая церковь имеется в соседнем селе Внуково.

Закрыта в 1930-х годах. В её здании располагалась артель Всесоюзного общества слепых.

Рядом с церковью находилось кладбище (возможно приходское) на котором был построен роддом, теперь находящийся на огороженной территории Дмитровской городской больницы.

В 1996 году отремонтирована и открыта.

В 2009 году освящена.

Архитектура 
Церковь выполнена в стиле барокко с элементами классицизма. 3-этажное здание церкви составляет одно целое с колокольней. Высокий четверик венчает одна глава.

Тёплая Никольская церковь на первом этаже. Холодная церковь Троицы расположена на втором этаже. На третьем этаже (на хорах) Тихвинский придел.

Святыни 
 Старая Тихвинская икона Божией Матери, сохранённая прихожанами

Настоятели 
 протоиерей Максим Брусов
 протоиерей Николай Александрович Депутатов

Примечания

Ссылки 
 Соборы.ру Дмитров. Церковь Троицы Живоначальной (Тихвинская). Церковь Троице-Тихвинская

Литература 
 Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1 — М.: Стройиздат, 1999.

Дмитров
Храмы Дмитрова
Дмитров